Exophiala — рід грибів родини Herpotrichiellaceae. Назва вперше опублікована 1966 року.

Класифікація 
До роду Exophiala відносять 55 видів:

Примітки

Джерела 
 Carmichael, J.W. 1966. Cerebral mycetoma of trout due to a Phialophora-like fungus. Sabouraudia. 5(1):120-123 — P.122

Роди грибів
Евроціоміцети